Cataphracte peut désigner :
Cataphracte, une armure ;
Les cataphractes ou cataphractaires, un  type de cavalerie lourde utilisant l'armure éponyme.